Daqq-e Mohammadabad kan syfta på följande platser:

Iran 

 Daqq-e Moḩammadābād (saltområde, lat 33,39, long 58,65), Khorasan, 
 Daqq-e Moḩammadābād (saltområde, lat 33,54, long 58,81), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar